Schuss bezeichnet:

 im physikalischen Sinne einen Begriff aus der Ballistik
 im Sinne der Tätigkeit des Schießens den Schusswaffengebrauch
 im rechtlichen sowie kriminalistischen Sinne die Schussabgabe
 als Zählwort (Numeralklassifikator) eine kleine, nicht genauer bestimmte Menge Flüssigkeit (Beispiele: „zwei Schuss Rum“, „ein Schuss Himbeer- oder Waldmeistersirup beim Berliner Weißbier mit Schuss“)
 in der Medizin unter anderem
 einen plötzlich „einschießenden“ (stechenden, lanzierenden) Schmerz; zum Beispiel den Hexenschuss
 umgangssprachlich (mit zerebraler Ursache gedacht) Vogel in „einen Vogel haben“
 in der Drogenszene eine intravenöse Injektion von Opioiden
 den „goldenen Schuss“, eine intravenöse Opioidinjektion mit (beabsichtigter oder unbeabsichtigter) Todesfolge
 eine Aktion beim Fußball, siehe Schuss (Fußball)
 eine Schlagtechnik im Tischtennis, siehe Tischtennis#Schuss
 eine Fahrtechnik beim Skifahren
 ein mit Sprengstoff gefülltes Bohrloch, siehe Schießen (Bergbau)
 ein Segment eines Dampfkessels, siehe Langkessel
 ein vorgefertigtes Segment von Masten, siehe Mastschuss
 einen bestimmten Faden in textilen Geweben, siehe Schussfaden
 ein Einstellungsdetail in der Filmmontage, siehe Schuss-Gegenschuss
 das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 1968, siehe Schuss (Maskottchen)

Siehe auch:

 Schuß (Begriffsklärung)
 Schießen (Begriffsklärung)
 Der Schuss